Лас Кучиљас има више значења:

 Лас Кучиљас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Кучиљас (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Кучиљас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кучиљас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кучиљас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику